Бьеркнес:

 Бьёркнес, Вильгельм Фриман Корен (1862—1951) — норвежский физик и метеоролог.
 Бьёркнес, Карл Антон (1825—1903) — норвежский физик и математик.
 Бьёркнес — ударный кратер находящийся в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь Вильгельма Бьёркнеса